Мстислав може да се отнася за:

 Велики князе на Киевска Рус
 Мстислав I (1076-1132)
 Мстислав II (?-1170)